Docophoroides är ett släkte av insekter. Docophoroides ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjäderlöss
Docophoroides